L'Aguicheuse peut désigner :
 L'Aguicheuse (Beat Girl), un film britannique réalisé par Edmond T. Gréville en 1960 ;
 L'Aguicheuse (La Notte dell'alta marea), un film italien réalisé par Luigi Scattini en 1977.

Voir aussi